Krzyżanowice est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Krzyżanowice, dans le powiat de Racibórz, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Krzyżanowice, chef-lieu de cette gmina
 du village de Krzyżanowice, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Krzyżanowice, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Krzyżanowice, dans la voïvodie de Mazovie